Platz der Nation steht für:

 Platz der Nation, früherer Name für den Platz der Partnerschaft in Worms
 Place de la Nation in Paris

Siehe auch:
 Luisenplatz (Potsdam) (früher Platz der Nationen)
 Platz der Vereinten Nationen